Škovec je lahko:

 Škovec, Občina Sevnica
 Škovec, Občina Trebnje